La línea 1M1 es una línea de ómnibus suburbana del área metropolitana de Montevideo, la cual integra el Sistema de Transporte Metropolitano y conecta los departamentos de Montevideo y San José.

Creación 
Desde sus inicios esta línea es nombrada 1M siendo operada por SOLFY S.A. y siendo explotada mediante varios tipos de servicios, conocidos como ramales, los cuales se fueron agregando con el paso del tiempo. También se cuenta con el servicio DIRECTO que sale desde la Terminal Tres Cruces* hacia Playa Pascual y el semi-directo que parte desde la Terminal Baltasar Brum, ambos hacia su destinos correspondientes. Desde el 2008 pasó a ser operada por la Corporación de Ómnibus Micro Este S.A. Como condición de aceptar la fusión y absorción de la ex Solfy se acordo que a los diversos ramales ya existentes (más algunos otros creados para COMESA) se los denominarían mediante denominaciones diferentes:

1M1 Terminal Río Branco - Playa Pascual

1M2 Terminal Río Branco - Playa Pascual (por Delta)

1M4 Terminal Río Branco - Playa Penino

1M5 Terminal Río Branco - Playa Pascual (por Villa Olímpica)

1M6 Terminal Río Branco - Playa Pascual (por Villa Olímpica y Penino)

1M7 Terminal Tres Cruces - Playa Pascual (Semi-Directo)

1M8 Terminal Tres Cruces - Playa Pascual (DIRECTO)

1M11 Terminal Río Branco - Delta del Tigre

1M12 Terminal Río Branco - Ruta 1 kilómetro 29 (por Delta)

1M13 Terminal Río Branco - Santa Mónica (por Delta)

1M14 Terminal Río Branco - Santa Mónica (por Delta y Monte Grande)

1M15 Terminal Río Branco - Colonia Wilson

1M16 Terminal Río Branco - Ruta 1 kilómetro 29 (por Delta y R1 Vieja)

Nota (*): Si bien se indica Tres Cruces como destino, su parada inicial/final no se encuentra en su interior (andenes), sino que se encuentra frente a la misma en la intersección de las calles Goes y Acevedo Díaz, es decir, fuera de la terminal propiamente dicho.

Enlaces externos 
 http://www.come.com.uy/
 https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-line-1M-Montevideo-1672-1039944-23720093-0

1M1
Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo 
Ciudad del Plata